59-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 59-я параллель северной широты
 59-я параллель южной широты

См. также 
 59-й меридиан восточной долготы
 59-й меридиан западной долготы